Seznam korpusov z zaporedno številko 25.

Seznam 
 Pehotni
 25. strelski korpus (ZSSR)
 25. korpus (Wehrmacht)
 25. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 25. korpus (Avstro-Ogrska)
 25. rezervni korpus (Nemški imperij)
 25. korpus (Ruski imperij)
 25. gardni strelski korpus (ZSSR)
 25. korpus (Britanska Indija)
 25. korpus (Otomanski imperij)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 25. mehanizirani korpus (ZSSR)
 25. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi